Loughrey ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Loughrey, irischer Politiker und Mitglied der Fine Gael
 Matt Loughrey (* 1979), irischer Künstler